Щорсове — колишня назва низки населених пунктів в Україні.
 Щорсове — колишня назва села Шеметове (Одеська область, Іванівський район)
 Щорсове — колишня назва селища Щасливе (Миколаївська область, Новобузький район)